Hässig ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hässig (1860–1936), Schweizer Politiker
 Kornelia Hässig Vinzens (* 1967), Schweizer Politikerin
 Lukas Hässig (* 1964), Schweizer Journalist und Autor
 Patrick Hässig (* 1979), Schweizer Moderator und Politiker